2012 FIM Mitas Czech Republic Speedway Grand Prix − był trzecią imprezą w sezonie 2012 z cyklu Grand Prix. Zawody odbyły się 12 maja 2012 na stadionie Markéta w Pradze. Zwycięzcą został Nicki Pedersen, pokonując w finale Jasona Crumpa, Tomasza Golloba i Grega Hancocka.

Zawodnicy 
Komisja Speedway Grand Prix nominowała Josefa Franca jako zawodnika z dziką kartą. Rezerwowymi zawodnikami zostali Vaclav Milik i Matěj Kůs

Wyniki

Bieg po biegu 
 Sajfutdinow, Crump, Jonsson, Lindbaeck
 Gollob, Hampel, Holder, Andersen
 Hancock, Lindgren, B.Pedersen, Milik (Bjerre w/2min)
 Franc, Ljung, Harris, N.Pedersen
 Sajfutdinow, Gollob, Bjerre, Ljung
 Holder, N.Pedersen, Hancock, Jonsson
 Crump, Harris, Lindgren, Hampel
 Lindbaeck, Andersen, B.Pedersen, Franc
 Holder, Sajfutdinow, Lindgren, Franc
 Gollob, B.Pedersen, Jonsson, Harris
 Crump, N.Pedersen, Andersen, Bjerre
 Lindbaeck, Hancock, Ljung, Hampel
 N.Pedersen, Hampel, Sajfutdinow, B.Pedersen
 Andersen, Ljung, Lindgren, Jonsson (d)
 Franc, Crump, Hancock, Gollob
 Holder, Bjerre, Harris, Lindbaeck
 Hancock, Harris, Sajfutdinow, Andersen
 Franc, Hampel, Jonsson, Bjerre
 Crump, B.Pedersen, Holder, Ljung
 N.Pedersen, Lindbaeck, Lindgren, Gollob
 Półfinały:
 Crump, Hancock, Lindbaeck, Franc
 N.Pedersen, Gollob, Holder, Sajfutdinow
 Finał:
 N.Pedersen, Crump, Gollob, Hancock

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Przypisy

Bibliografia 
 SportoweFakty.pl

Czechy
2012
2012 w Czechach